15-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 15 по 23 июня 1951 года в рамках Вызова Дегранджа-Коломбо 1951. Победу одержал швейцарский велогонщик Фердинанд Кюблер.

Маршрут 
Гонка состояла из 9 этапов, общей протяженностью 1882 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1951 на FirstCycling